Hypo Tirol steht für:

 Hypo Tirol Bank, eine Bank in Österreich
 Hypo Tirol Volleyballteam Innsbruck, einen Volleyballverein in Österreich